

Littérature 
 Marmion, un poème épique de Walter Scott.

Patronymie 
 Columba Marmion (1858-1923), moine bénédictin, abbé de Maredsous et bienheureux de l'Église catholique romaine ;
 Shackerley Marmion (1603-1639), dramaturge anglais élisabéthain ;
 Simon Marmion (1425-1489), peintre flamand.

Toponymie 
L'abbaye Marmion, une abbaye bénédictine aux États-Unis ;
 Fontenay-le-Marmion est une commune française du département du Calvados.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme